Anchuelo és un municipi de la comunitat autònoma de Madrid,

Població

Referències 

Municipis de la província de Madrid